Casa de los Sindicatos o Casa Sindical es el nombre de numerosos edificios en distintas ciudades del mundo que sirven como sede de los sindicatos. Puede referirse a:
 Casa de los Sindicatos (Belgrado, Serbia);
 Casa Sindical (Madrid, España);
 Casa de los Sindicatos (Melilla, España);
 Casa de los Sindicatos (Moscú, Rusia);
 Casa de los Sindicatos (Odesa, Ucrania).